Обиденна Марія Олексіївна (нар. 1979, м. Чернігів, Україна) — письменниця, авторка науково-популярних книжок, перекладачка.

Життєпис 
Народилась у місті Чернігові. Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за фахом історія, англійська мова та література. У Київському міжнародному університеті отримала ступінь магістра за спеціальністю англійська філологія. Переїхала жити до міста Києва. 

15 років працює перекладачкою, авторкою науково-популярних та публіцистичних матеріалів. Пише прозові твори.

Заснувала письменницькі студії «Український есей» для авторів-початківців. За час роботи Студії відвідали десятки авторів, було проведено ряд заходів, які значно активізували процес розвитку письменницьких навичок. На зустрічах Студій заслуховуються й обговорюються нові твори. У літературних суханнях брали участь відомі письменники, представники музичного, образотворчого та вокального мистецтв, редактори літературних та освітніх видань.

Літературна діяльність 
Прозові твори почала писати з дитинства. Своє перше оповідання, хоча й досить наївне, написала у дев’ятирічному віці. З цього все і почалося - з любові до письма та читання. Почала придумувати свої історії. Згодом, короткі оповідання були об’єднані у збірку «У лісі».  Для того щоб допомогти дитині, відчути реальне досягнення, батьки зібрали її кращі твори та зшили їх разом у вигляді книги. Обкладинку зробити з картону та прикрасили ілюстраціями. Так з’явилась перша книга письменниці. З дитинства займалася музикою та грою на фортепіано. Цікавилась історією рідного краю. Під час навчання в університеті писала короткі оповідання, які увійшли в збірку «Чарівна скринька».  

Авторка кількох збірок прози та поезії, про минувшину і сьогодення:

 Жанр есе. Як писати есе на різні теми. Київ: Український письменник. 2020. 
Якщо автор  пише у жанрі есе, він може бути  суб’єктивним, зосередитися на частковому, а не на головному, висловлювати власні  міркування. Написання есе – творча діяльність ... В основі есе –  роздуми автора з приводу чогось побаченого, прочитаного або пережитого. Автор висловлює  особисті погляди, розповідіє читачеві про свої почуття, ідеї або моральні цінностіПоради, у вигляді коротких чітких інструкції, допоможуть великій кількості авторів зрозуміти як писати твори малої прози.

Книга-посібник "Жанр есе. Як писати есе на різні теми" була представлена на міжнародному фестивалі Книжковий Арсенал та отримала схвальні відгуки читачів та видавців. 

Книга номінувалась в конкурсі "Найкращий книжковий дизайн-2020" та отримала схвальні відгуки художників та ілюстраторів, а також професійного журі конкурсу. 

Книга була також представлена на міжнародному книжковому ярмарку Kyiv Book Art Fest, який відбувся у Виставковому центрі «AKKO Інтернешнл» (KyivBAF 2021).   

 "До сузір'я Піч". Роман в оповіданнях. Google Books.

Згідно з альтернативним або уявним майбутнім, ми стикаємося з пост-людською реальністю, коли люди або протиставляються, або замінюються своїми власними творіннями. Ці історії пропонують майбутнє, де наше життя буде трансформовано наукою і технікою, переосмислюючи те, що вона означає бути людиною.

 "Зірка бажань". Збірка коротких оповідань.
 Збірка поезій "Сучасні матерії". Поетична збірка віршів про ілюзорність світу, що існує сам у собі.

Переклади 
Козак, Валентина. Віршована казка «Де росте пшоно?» (переклад на англійську мову). 

Козак, Валентина. «За Україну молюсь» (2011), «Чорно-біла доля» (2012). Збірки поезії. (переклад на англійську мову).

Суспільна діяльність 
Приймає участь у благодійних акціях проти війни в Україні.

Примітки

Джерела та література 
Біографія М.О. Обиденної на сайті Письменники України.

Марія Обиденна: біографія  в Українській електронній бібліотеці

ORCID. Марія Обиденна (Mariia Obydenna).

Таліна, Тарасенко. «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

Посилання 
Видавництво "Український письменник" Сайт Національної спілки письменників.

українські письменниці